Финляндия принимала участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) в двадцать первый раз за свою историю, и завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Сборную страны представляли 40 мужчин и 30 женщин.

Медалисты

Состав Олимпийской сборной Финляндии

Велоспорт

Гонки на треке 
Всего спортсменов — 1

Победители определялись по результатам одного соревновательного дня. В гите победителей определяли по лучшему времени, показанному на определённой дистанции, а в гонке по очкам и мэдисоне по количеству набранных баллов.
Женщины

Дзюдо 
Спортсменов — 1

Соревнования по дзюдо проводились по системе на выбывание. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с проигравшими в полуфинале.

Женщины

Плавание 

Спортсменов — 4
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Женщины

Прыжки в воду 

Спортсменов — 2
В индивидуальных прыжках в предварительных раундах складывались результаты квалификации и полуфинальных прыжков. По их результатам в финал проходило 12 спортсменов. В финале они начинали с результатами полуфинальных прыжков.

Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Состав сборной на sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2000 года
Спорт в Финляндии в 2000 году